Мальтийский языковой вопрос () ― это лингвистический и политический спор в Коронной колонии Мальта, который длился с начала XIX до середины XX века. Начался языковой вопрос со спора о том, какой язык должен быть на Мальте доминирующим ― английский или итальянский. В итоге спор закончился тем, что наряду с английским официальным языком стал мальтийский.

История 
До языкового вопроса на Мальте существовала диглоссия, характеризовавшаяся тем, что итальянский был языком элиты, а мальтийский был языком простых людей. Лингвистические вопросы возникли в результате попыток Великобритании внедрить английский язык в мальтийское общество, а тем временем мальтийский язык постепенно развивался и формализовался.

Языковой вопрос становился всё более политизированным начиная с 1880-х годов, когда были созданы первые мальтийские политические партии.

Сегодняшняя ситуация 
Согласно переписи 2011 года, проведённой на Мальте, из 377 952 человек в возрасте от 10 лет и старше:
 357 692 (94,6 %) могут говорить по-мальтийски;
 310 279 (82,1 %) могут говорить по-английски;
 156 264 (41,3 %) могут говорить по-итальянски.

Сегодня мальтийский язык является преобладающим языком в стране, ведь именно он используется в политической сфере. И английский, и мальтийский языки используются в сфере начального и среднего образования, но в сфере высшего образования преобладает в основном английский. В средствах массовой информации в равной мере представлены все три языка, а на телевидении остаётся особенно популярным итальянский язык.

Литература 
 

История Мальты
Языки Мальты